Сити Юнивърсити ( – Градски университет) може да се отнася за:

някой от университетите:
 Сити Юнивърсити – в Каракас, Венецуела
 Сити Юнивърсити – в Лондон, Великобритания
 Сити Юнивърсити – в Макао, Китай
 Сити Юнивърсити – в Ню Йорк, САЩ
 Сити Юнивърсити – в Сиатъл, САЩ
 Сити Юнивърсити – в Хонконг, Китай

или за:
 Сити Юнивърсити, Правец и Сити Юнивърсити, София – учебни бази в Правец и София на Международното висше бизнес училище в Ботевград, предназначени за обучение по съвместна програма със Сити Юнивърсити, Сиатъл